Masquerade, Eric Saade-album
Masquerade, Running Wild-album
Álarcosbál (Masquerade), Vámpírnaplók-epizód